Die Abkürzung JAI steht für:
 Jaipur – die internationale Bezeichnung des indischen Flughafens
 Java Advanced Imaging – Klassen für die Bearbeitung von Bilddateien
 Jet Airways – ICAO-Code der indischen Fluggesellschaft
 Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (Journal of the Royal Anthropological Institute)

Jai ist der Name folgender bekannter Personen:
 Jai-Bong Ro – der südkoreanische Ministerpräsident von 1990 bis 1991
 Jai Crawford (* 1983) – ein australischer Radrennfahrer
 Jai Johnsonn (* 1944) – ein Musiker
 Jai Narayan Vyas – der indische Chief Minister von 1951 bis 1952
 Jai Taurima (* 1972) – ein australischer Weitspringer
 Jai Young Park (* 1957) – ein deutscher Künstler südkoreanischer Herkunft
 Michael Jai White (* 1967) – ein US-amerikanischer Stuntkoordinator und Schauspieler

JAI